Almagro är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Ciudad Real och regionen Kastilien-La Mancha, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Almagro ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Almagro är platt, och sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Almagro. Runt Almagro är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Miguelturra,  km nordväst om Almagro. Trakten runt Almagro består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien-La Mancha